Deiß ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Deiß (1807–1880), deutscher Schreiner, Kommunalpolitiker und Landtagsabgeordneter 
 Matthias Deiß (* 1978), deutscher Fernsehjournalist und Buchautor
 Victor Deiß (* 1935), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher